Галимуллина () — татарская и башкирская женская фамилия. Известные носительницы:

 Галимуллина, Альфия Фоатовна (род. 1969) — российский литературовед.
  (род. 1988) — российская актриса.
 Галимуллина, Раиса Галиевна (1931—2000) — советская и российская певица.